Szwajcaria:
 Sutz-Lattrigen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne

Osoby:
 Andy Sutz – szwajcarski duathlonista
 Erwin Sutz – szwajcarski teolog